Bloodshed – album grupy Krisiun
 Bloodshed – amerykański horror z 2005 roku

zobacz też:
 Road to Bloodshed